Rome-Express bzw. Rome Express steht für:
 Rome-Express (Zuglauf), von 1890 bis 1978 verkehrender Nachtzug zwischen Paris und Rom
 Rom-Expreß, Originaltitel eines 1932 entstandenen britischen Spielfilms
 Rome-Express (Film, 1949), 1949 entstandener französischer Spielfilm

Siehe auch
 Roma Express